Лаппаран - фамилия:

 Лаппаран, Альберт де  (1839—1908) — французский учёный-геолог. 
 Лаппаран, Поль де (1869—1946) — французский художник, сын Альберта де Лаппарана.

См. также 
 Лаппа